Потенциа́л (от  — сила, мощь) может означать:

 Потенциал — совокупность всех имеющихся возможностей, средств в какой-либо области, сфере, в широком смысле, «запасные» средства;
 «Потенциал» — ежемесячный образовательный журнал для школьников и учителей. Выпускается в двух сериях.

В науках

Лингвистика 
Потенциал — возможное наклонение глагола.

Физика и химия 
 Электромагнитный потенциал — четырёхмерная величина (4-вектор), характеризующая электромагнитное поле. Играет фундаментальную роль как в классической, так и в квантовой электродинамике.
 Электромагнитный потенциал можно представить состоящим из потенциалов электромагнитного поля φ и A, рассматриваемых в традиционной трехмерной формулировке электродинамики как отдельные величины, определяющие вместе электромагнитное поле:
 скалярного (в трёхмерном смысле) потенциала φ, вместе с A определяющего электрическое поле;
 в частности, для постоянных полей или при условиях, позволяющих пренебречь быстротой их изменения, скалярный потенциал выступает как
 Электростатический потенциал — через который электростатическое поле определяется полностью;
 и векторного потенциала A — трёхмерного вектора, полностью определяющего магнитное поле, а электрическое поле определяющего вместе с φ.
 Гравитационный потенциал — в Ньютоновской теории гравитации — скалярная величина, характеризующая гравитационное поле; в современных теориях гравитации — обычно тензорное поле (например в ОТО — поле метрики).
 Обобщённый потенциал — в классической механике применяется для удобного вычисления обобщённых сил, зависящих от обобщённых скоростей.
 Скалярный или векторный потенциал в других теориях: скалярный и векторный потенциалы находят применение и в других физических теориях. Иногда их роль достаточно формальна и вспомогательна, в таких случаях часто имеется в виду потенциал в чисто математическом понимании. Однако такие потенциалы присутствуют и в достаточно фундаментальных теориях, где играют и фундаментальную физическую роль, в целом более или менее соответствующую роли электромагнитного 4-потенциала потенциала в электродинамике; это касается в первую очередь фундаментальных скалярных и векторных полей, например, векторных полей в теории электрослабого взаимодействия и векторного глюонного поля, скалярного поле Хиггса. Впрочем, нередко в таком применении слово потенциал опускается и говорят просто о поле.
 Потенциал Леннард-Джонса 
 Термодинамические потенциалы.
 Химический потенциал — термодинамическая функция.
 Электродный потенциал, в электрохимии используют также понятия:
 Гальвани-потенциал (Потенциал Гальвани)
 Вольта-потенциал (Потенциал Вольта)

 В теоретической физике слово потенциал употребляется зачастую абстрактно, в том же смысле, как это принято в математике.

Биология 
В биологии термин потенциал часто употребляется в смысле, установленном в физике, но применительно к различным биологическим объектам (чаще всего речь идет об электрических потенциалах). Например:
 Мембранный потенциал () — разность потенциалов с внешней и внутренней стороны (клеточной) мембраны.
 Потенциал действия — волна возбуждения, перемещающаяся по мембране живой клетки в процессе передачи нервного сигнала.
 Потенциал покоя — мембранный потенциал возбудимой клетки в невозбужденном состоянии.

Иногда используется и в других значениях, нередко близких к общелитературным.

Агрономия 
 Биоклиматический потенциал— комплекс климатических факторов, определяющих возможную биологическую продуктивность земли на данной территории.

Математика 
 Скалярный потенциал — в векторном анализе.
 Векторный потенциал — в векторном анализе.
 Потенциальный оператор — в функциональном анализе.

Другие значения 
 Человеческий потенциал — если человек имеет многообещающие таланты, которые могут развиваться дальше.
 Стратегический потенциал.
 Творческий потенциал.

См. также 
 Эквипотенциальная поверхность

Примечания